Ряза́нский авто́бус — система городского и пригородного общественного автобусного транспорта Рязани.

История 
Первые автобусы начали ходить по улицам Рязани в 1925 году в количестве трёх машин, общей вместимостью 60 человек. Предки современного автобуса впервые появились в составе гаража Губеркомотдела.
До 1930-х годов проезд в автобусе был бесплатным. С начала 1930-х годов количество автобусов увеличилось до 11 штук и проезд стал стоить 5 копеек.

В 1930 году организован «СоюзТранс». Массовые пассажирские перевозки в Рязани начались 10 февраля 1935 года. Самый оживлённый автобусный маршрут № 2 от Аптеки № 2 (современная Рязанская областная филармония) далее по ул. Ленина, Красной Армии и 1 Мая (ныне — Первомайский проспект, улицы были объединены (ул. Красной Армии — от пл. Ленина до моста, ул. 1 Мая — от моста до пл. Победы)) до клуба железнодорожников (современная площадь Победы). Вторым по загруженности был маршрут от железнодорожного вокзала (сейчас вокзал Рязань-I) — до Ямско́й заставы (будущая Театральная площадь).

В декабре 1937 года на базе хозяйств Касимовского, Тумского (район упразднён в 1963 году - вошёл в состав Клепиковского района), Шиловского и Рязанского районов создан экспедиционно-складской трест «РязаньОблТранс». В августе 1939 года реорганизованный в Рязанское областное управление автотранспорта. На начало 1940 года управление имело в распоряжении 32 автобуса, из них в Рязани — 19, Касимове — 5, Шацке — 4, Сапожке — 4.

В годы Великой отечественной войны для нужд фронта были мобилизованы все легковые автомобили и несколько автобусов. На этой технике перевозили раненых солдат, а когда фронт подошёл к Москве — боеприпасы с оружием. Громоздкие, неповоротливые автобусы были отличной мишенью для вражеской артиллерии, поэтому после победы в Рязань вернулись далеко не все автобусы.

В период войны, 10 июля 1944 года были открыты междугородные маршруты Шацк — Нижнемальцево, Тума — Касимов, Рязань — Шацк. Маршруты обеспечивались грузовыми автомобилями с прицепами, оборудованными для перевозки пассажиров. Маршрут Рязань — Шацк обеспечивался трофейным дизельным автомобилем Bussing с прицепом, остальные — газогенераторными автомобилями ЗИС-21 с прицепами.

«Сталинское Знамя» от 11 апреля 1945 года пишет:
По причине большого потока людей в городе необходимо возобновлять транспортное сообщение. До войны по главным улицам Рязани ходили автобусы, сейчас созрела необходимость восстановить автобусное сообщение хотя бы от станции до центра города.

Без больших трудностей автобус был переоборудован на газогенераторное топливо, которое успешно заменяет бензин на многих грузовых автомобилях. Генератор со всеми принадлежностями монтируется на двухколёсном прицепе для чего используется задний мост старой машины.

Автобусы с прицепными газогенераторными установками в Москве уже применялись и поэтому вполне целесообразно оборудовать таким прицепом автобусы и пустить их для пассажирского движения. Небольшой расход деревянных чурок в качестве топлива делает газогенераторный автобус дешёвым видом транспорта.— пишет всё то же «Сталинское знамя».

В первом послевоенном году в Рязани было всего 15 автобусов, десять лет спустя их было уже 100. Маршрутное движение в Рязани возобновилось в 1945 году, а с 1956 года было вновь открыто в Касимове, Шацке и Ряжске. В 1950 году действовало 6 пригородных и 15 междугородных маршрутов общей протяжённостью 1520 км. С Рязанью были связаны Михайлов и Пронск. Открылся маршрут Рязань — Москва. В 1963 году на базе «Облтранстреста» было организовано Рязанское управление областного транспорта.

В середине 1960-х годов автобусный парк насчитывал уже более 300 машин. Общая длина автобусных городских маршрутов в 1966 году составила 153 км. В 1967 году в Московском районе города был сдан в эксплуатацию новый Центральный автовокзал на 200 мест. Огромные изменения в жизнь города внесло сооружение в 1972 году железобетонного высоководного моста через реку Ока, который заменил действовавший ранее паром. После этого Солотча и прилегающая территория быстро превратились в традиционное место отдыха горожан. В 1983 году транспортное управление переименовано в объединение «Рязаньавтотранс». С 1 июня 1984 году городские маршруты переведены на бескассовый метод обслуживания пассажиров — в салонах появились кондукторы. В 1985 году был введён единый месячный билет на два вида транспорта — автобус и троллейбус.

На начало 1991 года автобусная сеть насчитывала 385 маршрутов из них 46 городских, (из них 26 в Рязани, остальные по городам области) 273 пригородных и 66 междугородных. Эти маршруты обслуживали 948 автобусов. Общая протяжённость линий достигла 19 939,7 км. В 1990-х годах перевозится около 170 миллионов человек. К 1999 году в области действовало около 400 автобусных маршрутов из них междугородних 61, внутригородских 37 (из них 23 в Рязани, остальные по городам области) и 225 пригородных маршрутов. Протяжённость автобусных линий составляла 18,6 тыс. км.

Маршруты

Перевозчики 
Автобусными перевозками в городе занимается муниципальное предприятие — МУП «УРТ» (до 1 марта 2021 года — совместно с субподрядчиком ООО «Вест-Лайн»), некоммерческое партнёрство «Рязаньтрансавто», а также группа коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.

До 2019 года муниципальные маршруты принадлежали МУП «Рязанская автоколонна № 1310», но после банкротства маршруты были переданы на баланс УРТ, а их часть была отдана субподрядчику, на которых он работал до марта 2021 года.
Все автобусы из АК № 1310 проданы для покрытия долгов, часть из них передана в собственность УРТ.

Подвижной состав 

Автобусы, эксплуатируемые муниципальным перевозчиком (МУП «УРТ»):
 ЛиАЗ-6213 (б/у из Москвы);
 МАЗ-107 (б/у из Москвы);
 ПАЗ-3204 (служебные);
 ПАЗ-32054 (служебные).

Среди частных перевозчиков основными видами автобусов являются ПАЗ-320435-04 «Vector Next» и СИМАЗ-2258. Также эксплуатируются ПАЗ-320402, ПАЗ-320412, ПАЗ-320405 и другие. Некоторые предприниматели используют микроавтобусы на своих маршрутах: ГАЗель Next, Peugeot Boxer, Ford Transit. В последнее время эти маршруты либо заменяются на ПАЗы, либо прекращают свою работу.

См. также 

 Рязанский трамвай
 Рязанский троллейбус

Примечания

Ссылки 
 Движение автобусов Рязани в реальном времени
 Рязанский транспорт

Автобусные системы России
Транспорт Рязани